Circle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Circle Lake (Alaska)
 Circle Lake (Kansas)
 Circle Lake (Michigan)
 Circle Lake (Cook County, Minnesota)
 Circle Lake (Itasca County, Minnesota)
 Circle Lake (Lake County, Minnesota)
 Circle Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Circle Lake (Rice County, Minnesota)
 Circle Lake (Montana)
 Circle Lake (Oregon)
 Circle Lake (Montgomery County, Texas)
 Circle Lake (Newton County, Texas)
 Circle Lake (Utah)
 Circle Lake (Washington)

Siehe auch:
 Cirque Lake